Pennetier est un patronyme porté notamment par :

 Claude Pennetier (1947-), chercheur au CNRS et spécialiste de la socio-histoire du militantisme ;
 Georges Pennetier (1836-1923), scientifique français ;
 Jean-Claude Pennetier (1942-),  pianiste français.

Homonymie de patronyme